Bosznia-Hercegovina
 Orubica, falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Orubica, falu Davor községben, Bród-Szávamente megyében